Иван Колчагов може да се отнася за:

 Иван Колчагов (революционер), български революционер от ВМОРО
 Иван Колчагов (волейболист), български волейболист